Финал Кубка СССР по футболу 1952 состоялся 2 ноября 1952 года. Московское «Торпедо» переиграло московский «Спартак» со счётом 1:0 и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московский «Спартак» и московское «Торпедо» во второй раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1947 году «Спартак» оказался сильнее (2:0), благодаря голам Николая Дементьева и Олега Тимакова.

Автозаводцы сделали ставку на своих быстрых крайних нападающих Юрия Золотова и Виталия Вацкевича. У «Спартака» же центральный нападающий Никита Симонян отходил вглубь атаки и играл роль начинателя атак нежели их завершающего, что облегчало работу защитников «Торпедо». Атаки «Торпедо» в первом тайме были острее, у «Спартака» хороший шанс был на 10-й минуте, когда последовала череда ударов по воротам автозаводцев с близого расстояния, но каждый раз мяч отбивал вратарь или защитники.

Во втором тайме темп игры несколько понизился, но напряжённость нарастала. Развязка поединка произошла на 89-й минуте, когда мяч низом был послан в штрафную «Спартака». Защитник красно-белых промахнулся мимо мяча, и тот оказался у нападающего Валентина Петрова, который и забил победный мяч. Времени на спасение у «Спартака» не оставалось. Московское «Торпедо» во второй раз стало обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1952
СССР
Матчи ФК «Торпедо» Москва
Матчи ФК «Спартак» Москва
События 2 ноября
Ноябрь 1951 года
1952 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве